Colina hace referencia a varios artículos:

Geografía física
 Colina (topografía), elevación natural del terreno, de menor altura que una montaña.

Personas
Colina (apellido), de origen español.
 Braulio Carrillo Colina (1800-1845), jefe de Estado de Costa Rica en dos períodos: el primero entre 1835 y 1837, y el segundo de facto entre 1838 y 1842;
 Colina (cantante) (Óscar de Jesús Colina, 1955-), cantautor venezolano;

Lugares
 Colina (Brasil), municipio en el estado de São Paulo (Brasil);
 Colina (Chile), capital de la provincia de Chacabuco (Chile);
 Municipio Colina, uno de los veinticinco municipios que integran el estado Falcón (Venezuela);
 La Colina (provincia de Buenos Aires), localidad en la provincia de Buenos Aires (Argentina);
 Estación La Colina, estación de trenes cercana al pueblo de La Colina;

En España
 Colina (Burgos), localidad en la provincia de Burgos;
 Colina (Ciudad Lineal), barrio administrativo en Madrid;
 Colina (León), montaña en la provincia de León;

Ficción
 La Colina, lugar en la Tierra Media del universo ideado por el escritor británico J. R. R. Tolkien.
 La colina (película) (1965), película británica de Sidney Lumet;

Además
 Colina (química), compuesto químico;
 Grupo Colina, escuadrón de la muerte que operó en el Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori a inicios de los años noventa, implicado en numerosas violaciones contra los derechos humanos;

Enlaces externos